Žiūkas oder Žiūkas ist der Familienname der folgenden Personen:

 Algimantas Žiukas (* 1961), litauischer Politiker
 Marius Žiūkas (* 1985), litauischer Geher
 Tomas Žiukas (* 1970), litauischer Fußballspieler